Nicolás Almagro era o atual bicampeão, mas perdeu nas quartas de final para David Nalbandian. Rafael Nadal conquistou o título, derrotando Nalbandian na final por 6–2, 6–3.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 'Rafael Nadal (Campeão)
 Nicolás Almagro (Quartas de final)
 Juan Mónaco (Segunda rodada)
 Jérémy Chardy (Segunda rodada)

<ol start="5">
  Thomaz Bellucci ''(Segunda rodada)
  Fabio Fognini ''(Primeira rodada)
  Pablo Andújar ''(Segunda rodada)
  Albert Ramos (Segunda rodada)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior

Qualificatório
Cabeças de chave

  João Sousa (Primeira rodada)
  Martín Alund (Qualificador, Lucky Loser)
  Rogério Dutra Silva (Segunda rodada)
  Federico Delbonis (Primeira rodada)

<li> Gastão Elias (Segunda rodada)
<li> Thiago Alves (Segunda rodada)
<li> João Souza (Qualificado)
<li> Paul Capdeville (Qualificado)

Qualificados

  Guilherme Clezar
  Jorge Aguilar

<li>  João Souza
<li>  Paul Capdeville

Lucky Loser

 ''' Martín Alund

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S